Nicolas (bedrijf), een Frans bedrijf voor vervoermiddelen voor zwaar transport
Atelier F. Nicolas en Zonen, een Nederlands bedrijf voor glas in lood

Een personage:
De kleine Nicolaas, ook bekend als Le petit Nicolas, een verhalenserie over een Franse schooljongen.

Een achternaam:
Adolfo Nicolás, generaal-overste van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten)
Frans Nicolas (1826-1894), glazenier, stichtte in 1855 een atelier, werkte samen met Pierre Cuypers
Charles Nicolas, glazenier, zoon van Frans
Frans Nicolas jr., glazenier, zoon van Frans
Jean-Pierre Nicolas, voormalig Frans rallyrijder
Joep Nicolas (1897-1972), glazenier, zoon van Charles
Nicolas van Ronkenstein, glazenier, neef van Joep
Jonathan Castroviejo, ook bekend als Jonathan Castroviejo Nicolás, een Spaans wielrenner
José Verdú Nicolás, een Spaans voetballer
Suzanne Nicolas-Nijs, kunstenares, echtgenote van Joep
Edmond Nicolas (1902-1976), schrijver, broer van Joep
Sylvia Nicolas, kostuum- en decorontwerpster en glazenier, dochter van Joep
Diego Semprun Nicolas, glazenier, zoon van Sylvia
Nicolas Baeke, bekende Belgische youtuber

Een plaats:
Nicolás Romero, een gemeente in Mexico.

Zie ook
Nicolaas
San Nicolas
Saint-Nicolas
Sint-Nicolaas